Павел Алёшин: Алёшин, Павел Николаевич (род. 1943) — советский футбольный функционер; советский и российский журналист, писатель.
 Алёшин, Павел Федотович (1881—1961) — русский и советский архитектор и педагог.